Carmina hace referencia a varios artículos:

Personas

Carmina (nombre propio)
Carmina Barrios
Carmina Belmonte Useros
Carmina Alonso

Artes

Poesía, canciones y óperas 

Cancioneros goliardos conocidos como Carmina (pronunciado /kármina/):
Carmina Burana (desambiguación)
Carmina Rivipullensia, Carmina Riulpullensa o cancionero de Ripoll.
Carmina convivalia, manifestación de la poesía popular en la Roma primitiva.

Cine

Carmina (película)
Carmina o revienta
Carmina y amén

Nombres femeninos